

Geografia
 Distretto della Vallée – distretto passato del Canton Vaud, in Svizzera

Musica
 Jean Vallée – album di Jean Vallée del 1978

Persone
 Bernard Vallée (1945-2021) – ex schermidore francese
 Boris Vallée (1993) – ciclista su strada belga
 Jacques Vallée (1939) – ufologo francese
 Jean Vallée (1899-1979) – regista francese 
 Jean Vallée (1941-2014) – cantautore belga
 Jean-Marc Vallée (1963-2021) – regista, sceneggiatore e montatore canadese
 Rudy Vallee (1901-1986) – attore cinematografico, teatrale e televisivo, cantante e musicista statunitense

Altro
 Air Vallée – compagnia aerea regionale
 Cane da pastore di Vallée – razza canina
 Casino de la Vallée – casa da gioco italiana
 Classificazione Vallée – sistema di classificazione delle osservazioni di UFO

Pagine correlate
 Valle (disambigua)
 La Vallée